Ultimo atto è un testo di Romano Mussolini, edito dalla casa editrice Rizzoli, pubblicato nel 2005.

Trama 

Il libro ripercorre i giorni e le vicende legate alla morte di Benito Mussolini, il padre dell'autore Romano Mussolini.
La narrazione ha inizio con la descrizione dei rapporti tra Mussolini ed il cardinale Schuster, e la mediazione svolta da quest'ultimo per evitare un inutile spargimento di sangue per l'imminente fine del fascismo in Italia. Si è quindi agli ultimi tempi della vita di Benito Mussolini.
L'autore pone in evidenza alcuni particolari e circostanze che non fanno parte della storiografia ufficiale: come l'ultima lettera di Mussolini che aveva la data sbagliata, come il cosiddetto "tesoro di Dongo" che non oltrepassò mai Garbanate, o come quel caccia inglese che a due passi da casa puntava proprio sul Duce. 
Romano infine propone un interrogativo: secondo la sua opinione, analizzando alcuni particolari, vi sarebbe l'eventualità che la bomba atomica lanciata su Hiroshima fosse di fabbricazione tedesca.
L'autore "chiude" il libro con alcuni testi scritti dal padre.

Edizioni 
 

Saggi storici sul fascismo